Oiseau de nuit peut faire référence à:
 Nightbird, le  studio du groupe anglais Erasure
 Oiseau de nuit, une chanson de l'album Le Chanteur de Daniel Balavoine
 Oiseau de nuit est un court métrage de Bernard Palacios

Voir aussi 
 Journal d'un oiseau de nuit, roman de l’écrivain américain Jay McInerney